Вичада:

 Вичада — один из департаментов Колумбии.
 Вичада — река на северо-западе Южной Америки, на территории Колумбии, приток реки Ориноко.